Alonso může být:

 Alonso (jméno) – mužské křestní jméno

příjmení osob
 Alicia Alonsová – kubánská primabalerína
 Dámaso Alonso – španělský básník
 Fernando Alonso – španělský automobilový závodník
 Francisco Alonso – španělský hudební skladatel
 Juan Alonso – španělský fotbalista
 Lisandro Alonso – argentinský filmový režisér
 Xabi Alonso – španělský fotbalista